

Codici 
 AAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Quetzaltenango (Guatemala)
 aaz – codice ISO 639-3 della lingua amarasi

Geologia 
 Andesiti di Atzori – nel comune di San Vero Milis, provincia di Oristano –  sintema stratigrafico della Sardegna